Craig Brian Sarner (né le  à Saint Paul, dans l'état du Minnesota aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace qui évoluait en position d'attaquant. Lors des Jeux olympiques d'hiver de 1972 à Sapporo, il remporte la médaille d'argent.

Biographie

Statistiques en carrière

En club 

| 1968-1969 || Golden Gophers du Minnesota || NCAA || 28 || 5 || 0 || 5 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 1969-1970 || Golden Gophers du Minnesota || NCAA || 33 || 13 || 10 || 23 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1970-1971 || Golden Gophers du Minnesota || NCAA || 29 || 12 || 19 || 31 || 17 || - || - || - || - || -
|-
| 1971-1972 || États-Unis || International || 53 || 27 || 34 || 61 || 21 || - || - || - || - || -
|-
| 1971-1972 || Blazers d'Oklahoma City || LCH || 5 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1972-1973 || Braves de Boston || LAH || 74 || 27 || 27 || 54 || 16 || 5 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
| 1973-1974 || Braves de Boston || LAH || 65 || 15 || 26 || 41 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 1974-1975 || Bruins de Boston || LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1974-1975 || Americans de Rochester || LAH || 47 || 14 || 13 || 27 || 26 || 12 || 4 || 3 || 7 || 4
|-
| 1975-1976 || Fighting Saints du Minnesota || AMH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Kölner EC || Bundesliga || 41 || 35 || 26 || 61 || 100 || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Kölner EC || Bundesliga || 46 || 49 || 42 || 91 || || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Berliner SC || Bundesliga || 46 || 52 || 64 || 116 || 68 || 8 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 1979-1980 || HC Davos || LNA || 36 || 19 || 10 || 29 || || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || HC Davos || LNA || 36 || 16 || 14 || 30 || || - || - || - || - || -

Internationales 

| 1972 ||align="left"|  ||align="left"| Jeux olympiques || 6 || 4 || 6 || 10 || 0 ||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1972 ||align="left"|  États-Unis ||valign="left"| Championnat du monde || 6 || 4 || 4 || 8 || ||align="left"|  du Groupe B
|-
| 1976 ||align="left"|  États-Unis ||valign="left"| Championnat du monde || 10 || 2 || 1 || 3 || 13 ||align="left"|  de l'élite
|-
| 1979 ||align="left"|  États-Unis ||valign="left"| Championnat du monde || 8 || 1 || 1 || 2 || 4 ||align="left"|  de l'élite

Palmarès 
  Médaille d'argent aux Jeux olympiques de Sapporo en 1972

Références 

Naissance en juin 1949
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Médaillé d'argent olympique américain
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Fighting Saints du Minnesota
Joueur des Braves de Boston
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Blazers d'Oklahoma City
Joueur des Kölner Haie
Joueur du BSC Preussen
Joueur du HC Davos
Attaquant de hockey sur glace
Entraîneur américain de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché